

В Лондоне 
 AEGON Championships 2016 — турнир среди мужчин на открытых травяных кортах.
 Финал Мирового тура ATP 2016‎ — Итоговый турнир среди мужчин.

В пригородах Лондона 
 Уимблдонский турнир 2016 — турнир серии Большого шлема.